Dawydowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dawydowka (Woronesch), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Dawydowka (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Dawydowka (Lipezk, Lipezk), in der Oblast Lipezk, Rajon Lipezk
 Dawydowka (Lipezk, Terbuny), in der Oblast Lipezk, Rajon Terbuny
 Dawydowka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Dawydowka (Pensa, Kolyschlei), in der Oblast Pensa, Rajon Kolyschlei
 Dawydowka (Pensa, Semettschino), in der Oblast Pensa, Rajon Semettschino
 Dawydowka (Primorje), in der Region Primorje
 Dawydowka (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Dawydowka (Samara), in der Oblast Samara
 Dawydowka (Saratow), in der Oblast Saratow
 Dawydowka (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Dawydowka (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Dawydowka (Wologda), in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Dawydiwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Давыдовка